Klove kan syfta på:

 Klove (virke) – en kluven stock
 Klove (mängdmått) – ett gammalt mängdmått
 Filklove – ett litet skruvstycke
 Klove – ett boskapsredskap, se Kreatursklave